Пе́дро Са́нчес ():
 Санчес, Педро (род. 1940) — американский почвовед.
 Санчес, Педро (род. 1965) — доминиканский боксёр-профессионал, выступающий в первом среднем весе.
 Санчес, Педро (Педро Санчес Перес-Кастехон; род. 1972) — испанский политик, генеральный секретарь ИСРП, глава правительства Испании с 2018 года.
 Санчес Хиль, Педро Леон (более известен как Педро Леон; род. 1986) — испанский футболист.
 Санчес, Педро (Педро Санчес Торреальба; род. 1998) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.